Гойш:

 Гойш — населённый пункт и муниципалитет в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Гойш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Гойш, Дамиан де (1502—1574) — португальский мыслитель-гуманист, дипломат, историк, переводчик, композитор.